NGC 6041A
NGC 6041B